Geistertrio ist der 

 Name eines Klaviertrios Ludwig van Beethovens Op. 70 Nr. 1 D-Dur, siehe Klaviertrio op. 70,1 (Beethoven)
 Name eines Stücks von Samuel Beckett, siehe Geistertrio (Beckett)